Мадсхус () — норвежская компания, производитель спортивного инвентаря 
для лыжного спорта. Расположена в деревне Бири, Оппланн. C 1988 года принадлежит американской компании K2 Sports.

История 
В 1924 году в городке Вардаль Мартин Мадсхус запустил производство лыж в сарае своего отца.

В 1928 году на лыжах Madshus завоёвана первая Олимпийская медаль. 
Увеличение спроса на лыжи и объемов производства заставляет компанию перебазироваться в Йёвик.

1936 — компания производит первые клееные лыжи. Переезд в Лиллехаммер после пожара в Йёвике.

В 1972 году переезд в Бири.

1974 — начало производства стеклопластиковых лыж.

В 1976 году компания Moelven Industrier покупает завод Madshus в Бири.

В 1987 Madshus приобретает норвежский лыжный завод Landsem's.

В 1988 компания из США K2 Sports покупает Moelven.

1989 — начало производства горных лыж.

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Норвегии
Компании, основанные в 1906 году
Производители спортивных товаров
Производители лыж и лыжной экипировки